Sambesi steht für:

 Sambesi, Fluss in Afrikas
 Sambesi (Region), Region in Namibia 
 Sambesi-Steilhang (ehemals Caprivi), Steilhänge in Sambia und Simbabwe
 Sambesi-Rußmeise, Meisenart in Afrika
 Sambesi-Gürtel, Faltengürtel in Afrika

Siehe auch:
 Zambezi (Begriffsklärung)
 Zambezia